Михаи́л Алекса́ндрович Бек (28 июня 1940 года, Москва — 4 сентября 2018 года, Тарту) — советский и российский инженер-экономист, преподаватель.

Биография 
Родился в Москве в семье писателей Наталии Всеволодовны Лойко и Александра Израилевича Шарова. Приёмный отец — писатель Александр Альфредович Бек. 

В 1957 году после окончания московской школы с углублённым изучением немецкого языка № 3 (1249) поступил на инженерно-экономический факультет Московского авиационного института (МАИ), который закончил в 1962 г.

После окончания института пришел на работу в Центр Келдыша Роскосмоса и проработал там более 35 лет. В течение 30 лет (с 1965 по 1998 год) возглавлял Лабораторию (сектор) технико-экономического анализа в Исследовательском центре им.  Роскосмоса. Участвовал в осуществлении исследовательских программ и проектов создания новой техники. В 1970—2000 годах, возглавляя работы по технико-экономическому анализу, участвовал в выполнении ряда работ в качестве научного руководителя и ответственного исполнителя НИР по федеральным программам, включая анализ экономических рисков марсианской экспедиции в международном проекте пилотируемой экспедиции на Марс.

Более 50 лет занимался научно-педагогической работой в МАИ и ВШЭ. Читал авторские курсы «Маркетинг В2В», «Промышленный маркетинг», «Бизнес-планирование», «Инвестиционный маркетинг», «Ценообразование в аэрокосмической промышленности», «Менеджмент исследований и разработок», «Инвестиционный анализ» по программам МВА и магистратуры. В 1994—2004 годах работал доцентом кафедры промышленного менеджмента и маркетинга Московского авиационного института. В 1998—2018 годах работал доцентом кафедры стратегического маркетинга факультета менеджмента Национального исследовательского университета ВШЭ.

Является автором научных трудов, учебных пособий, в том числе: «Ценообразование в аэрокосмической промышленности» (1996), «Организация, планирование и управление НИОКР» (1997), «Менеджмент исследований и разработок (в двигателестроении)» (2005), а также учебников и монографий по B2B-маркетинг.

Похоронен в Эстонии в городе Отепя.

Область научных интересов 
Специализировался в области технико-экономических исследований и экономико-математического моделирования. Является автором аналитического метода оценки эффективности создания модифицированных двигателей для обоснования основных технических решений, который был использован для оценки эффективности применения новых твердых топлив для ракет различного базирования. Метод позволяет оперативно рассматривать большое число вариантов с учётом различий базовых и модифицированных двигателей и изменения промышленно-экономических условий.

С конца 1980-х годов предметом его интереса становятся экономические проблемы и оценка рисков конверсии, трансферта технологий, использования и сохранения научного потенциала аэрокосмической промышленности: стратегии и перспективные направления развития аэрокосмической отрасли, международная кооперация и государственно-частные партнерства, космические производства, удаление радиоактивных отходов в дальний космос, разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования для переработки отходов угледобычи и углеобогащения. Параллельно с исследованиями руководил подготовкой специалистов в области технико-экономического обоснования перспективных инновационных проектов в области авиации и космонавтики.

В центре исследований последнего десятилетия — проблематика методологии стратегического управления инновациями, включая инновационные бизнес-модели, сети и кластеры, методы стратегического менеджмента и маркетинга в управлении развитием предприятий в условиях сетевой экономики.

Семья 
 Сёстры — Нина (род. 1930) и Татьяна (поэтесса), единокровный брат — Владимир (прозаик). 
 Супруга — Надежда Николаевна Бек (род. 1940).
 Дети — сын Бек Александр Михайлович (род. 1962), дочь Бек Екатерина Михайловна (род. 1973).

Публикации 
Всего более 60 публикаций, включая:

Учебные пособия 
 
 
 
 	
 Бек М. А. (1997). Организация, планирование и управление НИОКР (учебное пособие) , «Полидейт»

Статьи в сборниках

Статьи в журналах

Препринты

Труды конференций 
 Бек М. А. (1999) О необходимости совершенствования ценовой политики в ракетно-космической промышленности с учётом потребностей воспроизводства. Статья. Избранные труды XIX—XXI научных чтений по космонавтике. М.: ИИЕТ РАН.
 Bek M. A., Bek N. N. (1994). Economic Aspect of International Cooperation during Implementation of Promising Space Programs // IAC 94, International Aerospase Congress, Theory, Applications, Technologies. Moskow, Russia.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте НИУ ВШЭ
 Профайл в google scholar
 https://grebennikon.ru/author-3098.html
 Маркетинг В2В: учебное пособие для вузов МА Бек Изд. дом. ГУ-ВШЭ (2008) 
 Скопировать Китай. Журнал БОСС, 2014 № 1

Выпускники Московского авиационного института
Преподаватели ВШЭ
Экономисты СССР
Преподаватели Московского авиационного института
Авторы учебников экономики
Экономисты России